S82 ou S-82 peut faire référence à :
 Fracture de la jambe, y compris la cheville, d’après la classification internationale des maladies ;
 Narciso Monturiol (S-82), un sous-marin de la marine espagnole.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres